Musashino (武蔵野) je grad u Japanu u prefekturi Tokio. Prema popisu stanovništva iz 2005. u gradu je živjelo 137.525 stanovnika.

Stanovništvo 
Prema podacima s popisa, u gradu je 2005. godine živjelo 137.525 stanovnika.

Vanjske poveznice

Gradovi u Japanu